Ломас Алегрес има више значења:

 Ломас Алегрес (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ломас Алегрес (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику